Het (oude) alarmnummer 100 in België voor dringende brandweer- en medische hulp dat een beller doorverbindt met een Noodcentrale 112.
Het eufemisme in Nederland voor de wc. Ook in Frankrijk wordt het getal 100 gebruikt om in herbergen de wc aan te duiden omdat 'cent' (100) en 'sent' (ruiken of stinken) op dezelfde manier worden uitgesproken in het Frans.